

События 

 Принятие болгарским народом христианства в качестве официальной религии.
 В Табаристане Гасан ибн Зейд основал зейдитский эмират.
 Людовик II Немецкий взял в осаду замок Девин в Великой Моравии, пытаясь покорить князя Ростислава. Франкам помогали войска болгарского князя Бориса I. Как следствие, Ростислав вынужден был признать франкский сюзеренитет, а также отказаться от литургии на славянском языке.
 Войска византийского василевса Михаила III напали на болгарские земли, князь Борис вынужден отказаться от союза с Людовиком II Немецким.
 Викинги продолжали грабить Западно-Франкское королевство. В Аквитании их нанял Пипин II, пытаясь вернуть себе трон. Он взял в осаду Тулузу, но не смог захватить город. Пипин II был вынужден отступить, но вскоре его захватил в плен граф Пуатье Рамнульф, на чём его борьба за наследство своего отца завершилась.

Русь

 Захват Аскольдом и Диром Киева.
 Борьба киевских князей с Рюриком за Полоцк
 В Новгороде подавлено восстание против варягов во главе с Вадимом Храбрым.

Скончались 
 Эннин
 Традонико, Пьетро
 Вадим Храбрый
 Терпимир I
 Партечипацио, Орсо I
 Синеус и Трувор
 ал-Бакри (Йахйа ибн ал-Хакам ал-Бакри), арабский дипломат и географ. (род. 770).

См. также

Примечания